Тимонов — русская фамилия.

Известные носители 
 Тимонов, Василий Николаевич (1919—1974) — старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Тимонов, Иван Васильевич (1879—1937) — иерей, священномученик, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.
 
 Тимонов, Тодор (род. 1986) — болгарский футболист.
 Тимонов, Фёдор Трофимович (1924—1999) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Тимонова, Евгения Валентиновна (род. 1974) — российский натуралист, журналист и телеведущая, популяризатор науки.
 Тимонова, Юлия Владимировна (род. 1973) — советская и российская волейболистка, игрок сборной России, чемпионка Европы, двукратная чемпионка СССР.

Топоним 
 Тимонова — деревня, Болховский район, Орловская область, Россия.